Az 1939-es jégkorong-világbajnokság a 13. világbajnokság volt, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség szervezett. Svájcban rendezték február 3. és 12. között. A tornát a címvédő kanadai csapat nyerte, története során 11. alkalommal.

1939 után a következő világbajnokság csak 1947-ben volt, mert a második világháború alatt nem rendeztek egy vb-t sem.

Csoportkör

A csoport 

Megismételt mérkőzés

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

A 9–14. helyért

G csoport

H csoport

Helyosztók

A 9. helyért

Az 5–8. helyért

Négyes döntő 

Megismételt mérkőzés

Végeredmény

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

Jégkorong-világbajnokságok
J